Příjmení Kamiński nosí více významných osobností:

 Ida Kamińska (1899–1980) – polská herečka
 Ignacy Kamiński (1819–1902) – rakouský právník a politik polské národnosti z Haliče
 Janusz Kamiński (* 1959) – polský filmový režisér a kameraman
 Łukasz Kamiński (* 1973) – polský historik
 Marek Kamiński (* 1964) – polský cestovatel, polárník a podnikatel